Barranowen, auch: Baranowen,  ist ein deutscher Ortsname:
 Barranowen, historischer Name von Baranowen, 1938 bis 1945 Neufließ, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Baranowo (Wielbark), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Barranowen, 1938 bis 1945 Hoverbeck, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Baranowo (Mikołajki), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen